The Last Chance – film del 1921 diretto da Webster Cullison
The Last Chance – film del 1926 diretto da Horace B. Carpenter
The Last Chance – film del 1937 diretto da Thomas Bentley
Last Chance –  film del 1999 diretto da Bryan Cranston
Last Chance – film tv del 2008 diretto da Ion Ionescu